Mima, une ville du Japon.
 Mima, un film français de Philomène Esposito, sorti en 1991.
 Millennium Iconoclast Museum of Art ou Mima, musée d’Art moderne et contemporain à Bruxelles.